Asso – gmina we Włoszech
 Asso – niemiecki związek artystów rewolucyjnych
 Asso – włoski film komediowy z 1981
 Raymond Asso – francuski autor tekstów piosenek